Drzeniów ist der Name folgender Orte in Polen:

 Drzeniów (Cybinka), Ort der Gemeinde Cybinka, Powiat Słubicki, Woiwodschaft Lebus
 Drzeniów (Tuplice), Ort der Gemeinde Tuplice, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus